Гайтан:

 Гайтан — плетёный шнурок, тесьма или поясок.
 Гайтан  — пояс у чабана с висячим карманом (заманом).
 Гайтан — волшебный конь в молдавских народных сказках.
 Гайтан — название верёвки при выволакивании бревна волокушей.

Фамилия 
 Гайтан, Биби — псевдоним, настоящее имя Сильвия Гайтан Барраган (, род. 1972) — мексиканская актриса и певица.
 Гайтан, Вальтер, полное имя Вальтер Николас Гайтан Сайяведра (, род. 1977) — аргентинский футболист.
 Гайтан, Николас, полное имя Освальдо Николас Фабиан Гайтан (, род. 1988) — аргентинский футболист.
 Гайтан, Паулина, полное имя Паулина Гайтан Руис (, род. 1992) — мексиканская актриса, певица и продюсер.
 Гайтан, Хорхе Эльесер (, 1903—1948) — колумбийский политический деятель.

См. также 
 Гайтана

Примечания